Sudan:
 Domat – miejscowość

Szwajcaria:
 Domat – retoromańska nazwa gminy Domat/Ems 
 Domat/Ems – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Imboden

Osoby:
 Jean Domat – francuski prawnik